Obrsjani (makedonska: Obršani, Обршани) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Krivogasjtani, i den sydvästra delen av landet,  km söder om huvudstaden Skopje. Obrsjani ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Obrsjani är varierad. Den högsta punkten i närheten är Kale,  meter över havet,  km sydväst om Obrsjani. Runt Obrsjani är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Prilep,  km öster om Obrsjani. 

Trakten runt Obrsjani består till största delen av jordbruksmark.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Krivogasjtani (kommun)